Francesco Specchia – paroliere italiano
 Francesco Specchia – giornalista italiano